Ширани:

 Ширани — город в пакистанской провинции Белуджистан, расположен в округе Джафарабад.
 Ширани — один из 30 округов пакистанской провинции Белуджистан.